Аллан Филлипс (, 28 октября 1923 — 24 июня 2009) — английский шахматист и шахматный журналист, мастер. Чемпион Великобритании 1954 г. (вместе с Л. Барденом). В составе сборной Англии участник шахматной олимпиады.

Биография 
Учился в Грамматической школе в Стокпорте. В 1939 г. вместе будущим выдающимся английским математиком Р. К. Гаем организовал в школе шахматный клуб. В послевоенные годы окончил Кембриджский университет. Был чемпионом университета (вместе с П. Свиннертоном-Дайером).

Занимался журналистикой. Регулярно выступал в печати со статьями на шахматные темы. Также написал несколько шахматных книг.

Книги 
Наиболее известные книги А. Филлипса:
 Chess: Sixty years on with Caissa & Friends, Caissa Editions, 2003.
 The Chess Teacher, Oxford University Press, 1978 (переиздание — Cadogan, 1995).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Шахматные журналисты
Выпускники Кембриджского университета